HMC est un sigle signifiant :
 Honda Motor Company, une société japonaise ;
 Herzliya Medical Center, un hôpital privé situé à Herzliya en Israël ;
 Hyundai Motor Company, un producteur d'automobiles coréen ;
 Harmonia Mundi Classical, un catalogue d'une maison d'édition de musique classique ;
High and Mighty Color, un groupe de pop-rock japonais ;
 , un système d'administration de serveurs IBM AIX ;
, une association anglaise gérant des écoles indépendantes progressistes ;
Hybrid Memory Cube, une mémoire en de type DRAM en 3D.
Habillage, Maquillage, Coiffure : poste métier dans le monde du cinéma.